José A. Benítez puede referirse a:

 Jorge José Benítez (1950-), futbolista argentino ;

 José Benítez Martínez (1891-1954), político mexicano - Gobernador de Nuevo León ;
 José A. Benítez Román (1981-), ciclista español ;
 José C. Benítez Santa-Cruz (1952-), futbolista paraguayo ;
 José M. Benítez Ariza (1963-), escritor español ;
 José Mª Benítez De León (1790-1855), botánico venezolano ;
 José S. Benítez Espinosa (n/d), político mexicano - Rector de la Universidad de Colima.

en:José Benítez